dawne gminy:
 gmina Straszewo  – dawna gmina wiejska, powiat sztumski, woj. gdańskie
 gmina Straszewo  – dawna gmina wiejska, powiat nieszawski, woj. warszawskie